Norstedt steht für:

 Norstedt, Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Norstedts förlag in Schweden

Norstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Norstedt (* 2001), schwedische Skispringerin
 Reinhold Norstedt (1843–1911), schwedischer Porträt- und Landschaftsmaler, Grafiker und Radierer